Abolboda är ett släkte av gräsväxter. Abolboda ingår i familjen Xyridaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Abolboda